Rabuel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Rabuel (1669-1729), mathématicien jésuite français ;
 Nicolas Rabuel (1978-), footballeur français.

Patronyme français